Гисин может означать: 

 Гиси́н — японский буддийский монах.
 Ги́син, Алекса́ндр Бори́сович — генеральный директор АО «Компания Транспортных Организаций» (КТОР)
 Гисин, В. И. — автор учебных пособий по торговле.
 Ги́син, Па́вел Исаа́кович — автор книги «Справочник молодого сварщика».
 Гисин, П. Г. — соавтор книги «Методы окраски промышленных изделий».
 Гисин, Раанан — главный информполитик Израиля.
 Гисин, Рон (род. 1943) — британский музыкант и композитор.

Примечания